Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Foresight :
 le , un prototype de galion construit en 1570 et démoli en 1604 ;
 le , un navire de quatrième rang portant 40 canons lancé en 1650 ;
 le , un croiseur éclaireur de classe Forward qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 le , un destroyer de classe F coulé durant la Seconde Guerre mondiale.

Foresight